

Persone 
 Ademaro Nicoletti Altimari – ufficiale e aviatore italiano
 Anna Nicoletti –  pallavolista italiana
 Carlo Nicoletti – conduttore radiofonico italiano
 Charles Nicoletti, detto "Chuckie" – mafioso statunitense, di origini italiane
 Davide Nicoletti – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Diego Nicoletti – hockeista su pista italiano
 Ettore Nicoletti – attore italiano
 Filippo Nicoletti – ex calciatore italiano
 Flaviarosa Nicoletti Rossini – traduttrice e ispanista italiana
 Gianluca Nicoletti – giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo italiano
 Gianni Nicoletti – docente, traduttore, saggista e francesista italiano
 Gioacchino Nicoletti – docente, giornalista e politico italiano
 Giovanni Nicoletti, detto Giovanni da Imola e latinizzato come Johannes de Imola – giurista italiano
 Giuseppe Nicoletti – aristocratico, ufficiale e politico italiano
 Ildo Nicoletti – medico italiano
 Joseph Nicoletti – cantautore
 Joseph A. Nicoletti, detto anche Joe Nicoletti – politico statunitense
 Julaika Nicoletti – pesista italiana 
 Luciano Nicoletti – contadino italiano e attivista socialista
 Luigi Nicoletti – presbitero, politico e giornalista italiano
 Manfredi Nicoletti – architetto e saggista italiano
 Michelangelo Nicoletti – politico italiano, sindaco di Ariano Irpino e di Avellino
 Michele Nicoletti – filosofo e politico italiano
 Nicolò Nicoletti – politico italiano
 Odette Nicoletti – costumista e sceneggiatrice cinematografica italiana
 Onorato Nicoletti – matematico italiano
 Paolo Nicoletti, noto anche come Paolo da Venezia o Paolo Veneto – filosofo, teologo e umanista italiano 
 Rosario Nicoletti – politico italiano
 Susi Nicoletti, all'anagrafe Susanne Emilie Luise Adele Habersack – attrice e danzatrice tedesca naturalizzata austriaca
 Vito Nicoletti – sindacalista e antifascista italiano
 Walter Nicoletti – allenatore di calcio italiano

Altro 
 Lago Nicoletti – lago artificiale della provincia di Enna
 Nicoletti – famiglia nobile di Terni

Pagine correlate 
 Marco Nicoletti